Gers steht für:
 den Gers, ein 175 km langer Fluss in Südwestfrankreich
 das nach dem Fluss benannte französische Verwaltungsgebiet Département Gers
 die Gers (Schwalm), 10,2 km langer Zufluss der Schwalm in Hessen

Gers ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Thurid Gers (* 1997), deutsche Hindernisläuferin
 Janick Gers (* 1957), britischer Hardrock-Gitarrist
 Fredrika Gers (1959–2019), deutsche Autorin
 Waltraud Kreutz-Gers (* 1959), deutsche Wissenschaftsmanagerin

GERS steht als Abkürzung für
 Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen

Abkürzung